Utslag kan betyda följande:

Hudutslag – en hudinflammation.
Pendelrörelse
Summarisk process – ett beslut hos Kronofogden.